Чемпионат Исландии по футболу 2022 — 111-й по счёту сезон Лучшей лиги исландского футбола.

Участники

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионат Исландии по футболу
Спорт в Исландии в 2022 году
Исландия